Кичка — назва кибалки на східному Поділлі.
 Кичка — російський головний убір.
 Кичка — елемент сороки.
 Кичка — пасмо льону, яке вплітали в косу молодої.
 Кичка — застаріла назва хомутини.
 Кичка — пучок соломи чи очерету для стріхи.
 Кичка — елемент дерев'яної дверної завіси, що являв собою шматок дерева з виїмкою.
 Кичка — застаріле слово, що означає «пень».

Топонім 
 Кичка — річка в Росії, притока Осуги.

Джерело